Osoby:
 James Henry Craig (1748 – 1812) – gubernator Kanady
 Edward Gordon Craig (1872 – 1966) – angielski reżyser i teoretyk teatru
 Larry Craig (ur. 20 lipca 1945) – polityk amerykański
 William Lane Craig (ur. 23 sierpnia 1949) – amerykański filozof i teolog
 Daniel Craig (ur. 2 marca 1968) – aktor angielski
Miejscowości w USA:
 Craig – miasto w stanie Alaska, w okręgu Prince of Wales-Outer Ketchikan
 Craig – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Moffat
 Craig – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Craig – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Craig – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lewis and Clark
 Craig – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
Gminy w USA:
 Craig (ang. Craig Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Craig (ang. Craig Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Craig (ang. Craig Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Craig (ang. Craig County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Craig (ang. Craig County) – w stanie Wirginia